Окуни может означать:

 Окуни — род рыб семейства окунёвых (Percidae), отряда окунеобразных (Perciformes).
 Окуни — село Чернянского района Белгородской области России.
 (7769) Окуни () — астероид главного пояса, открытый в 1991 году.
 Окуни, Томимару (; род. 1931) — японский астроном.